Simonnot est un nom propre français qui peut faire référence à :

 Armand Simonnot (1908-1986), résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale ; 
 Dominique Simonnot (née en 1952), journaliste française, spécialiste de la justice ;
 Gérard Simonnot (né en 1953), coureur cycliste français ;
 Jean-Baptiste Simonnot (1770-1847), homme politique français ;
 Jean-François Simonnot (1768-1841), homme politique français ;
 Maud Simonnot (née en 1979), éditrice et auteure française ;
 Philippe Simonnot (1941-2022), journaliste et économiste français.

Patronyme français